Rabsztyn (dt. Rabenstein) steht für
Rabsztyn (Mittlere Pieninen), Berg in Polen
Burg Rabsztyn, Burg der Adlerhorst-Burgen in Polen
Rabsztyn (Olkusz), Dorf in der Woiwodschaft Kleinpolen, Gemeinde Olkusz
Grażyna Rabsztyn (* 1952), polnische Sportlerin

Siehe auch:
Rabenstein
Rabstein